Die Wasserball-Weltmeisterschaft 2022 wurde vom 18. Juni bis zum 3. Juli in Budapest, Ungarn im Rahmen der Schwimmweltmeisterschaften ausgetragen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen spielten 16 Teams um den Weltmeistertitel.
In der Vorrunde kamen auch die Spielorte Szeged, Sopron und Debrecen zum Einsatz. Zudem wurde ein Teil der Zwischenrunde auch in Szeged ausgerichtet.

Männerturnier 
Alle Zeitangaben sind in Mitteleuropäischer Sommerzeit angegeben.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Platzierungsrunde

Medaillenränge

Frauenturnier 
Alle Zeitangaben sind in Mitteleuropäischer Sommerzeit angegeben.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Platzierungsrunde

Medaillenränge

Weblinks 
 Weltmeisterschaften 2022 bei www.fina.org

2022
Sportveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Budapest
Wasserball (Ungarn)